Обандо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Обандо, Агустин (род. 2000) — аргентинский футболист, атакующий полузащитник.
 Обандо, Марвин (род. 1960) — коста-риканский футболист, защитник и нападающий.
 Обандо, Хосе Мария (1795—1861) — южноамериканский военный и политический деятель.

См. также 
 Обандо — город и муниципалитет на западе Колумбии.
 Обандо Браво, Мигель (1926—2018) — никарагуанский католический иерарх.